Die Prva Makedonska Liga 2020/21 war die 29. Saison der höchsten nordmazedonischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 8. August 2020 und endete am 11. Mai 2021.

Titelverteidiger war Vardar Skopje.

Modus 
FK Belasica Strumica und FK Pelister Bitola waren aufgestiegen. Da es im letzten Jahr keine Absteiger gab, wurde die Liga mit zwölf Mannschaften geführt. Diese spielten jeweils dreimal gegeneinander, sodass jedes Team 33 Spiele zu absolvieren hatte. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt ab, die Teams auf den Plätzen Neun und Zehn spielten in der Relegation um den Klassenverbleib.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 2. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)für Meisterschaft, Conference League Plätze, Relegation und Abstieg zählt der direkte Vergleich

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle macedonianfootball.com (englisch)
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21